Roldanillo kan syfta på:

Colombia 

 Roldanillo (kommun), Valle del Cauca, 
 Roldanillo (ort), Valle del Cauca,